«Руйнуйте тюремні стіни» (, ) — пісня, широко виконувана під час протестних акцій в Республіці Білорусь в 2020 році. Заснована на гімні «Солідарності», текст якої був написаний польським бардом Яцеком Качмарським на мелодію «L Estaca».

Історія 
Прототипом є пісня каталонського виконавця Льюїса Льяка «L Estaca» (з каталан.  — «стовп», співзвучно слову estat — «держава»), яка символізувала протест проти диктатури Франсиско Франко в Іспанії.

У 1978 році польський бард Яцек Качмарський істотно переробив текст, поклавши його на мелодію Л. Льяка. Перероблена версія Качмарського «Mury» («стіни») швидко стала гімном головної опозиційної профспілки «Солідарність».

Саме в перекладах цієї версії пісня стала поширюватися по пострадянському простору. 

Білоруською мовою вперше вона була виконана на площі Незалежності в Мінську Андрієм Хадановичем під час акцій протесту 19 грудня 2010 року. Ще одним виконавцем «Мур» білоруською мовою став композитор і виконавець, учасник груп «Палац» і Kriwi Дмитро Войтюшкевич.

У квітні 2012 р. Кирило Медведєв написав російськомовну версію пісні під назвою «Стіни», виконану групою «Аркадій Коц».

У 2020 р. за ініціативою блогера Сергія Тихановського пісня була актуалізована під поточну ситуацію в країні: музиканти Alexander Kiss і Сергій Kosmas в третьому і четвертому куплеті додали нові слова. З новим текстом пісня вперше була виконана 25 травня на зустрічі Тихановського зі своїми прихильниками. Під час протестних акцій в Республіці Білорусь в 2020 році стала широко розповсюджуватися в опозиційному середовищі. Пісня також активно використовувалася під час мітингів Світлани Тихановської під час передвиборної кампанії.

Текст

Примітки 

Протестні пісні
Пісні Білорусі
Патріотичні пісні Білорусі
Протести в Білорусі
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих
Білоруськомовні пісні
Пісні Яцека Качмарського